Tamborra ist der Familienname folgender Personen:
 Irene Tamborra, italienische Teilchenphysikerin
 Marcello Tambora (* 1959), italienischer Kinderdarsteller